Nečas ist der Familienname folgender Personen:

 Ctibor Nečas (1933–2017), tschechischer Historiker
 Jan Nečas (* 1977), tschechischer Fußballspieler
 Jindřich Nečas (1929–2002), tschechischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Jiří Nečas (1955–2018), tschechischer Künstler und Sprachwissenschaftler
 Martin Nečas (* 1999), tschechischer Eishockeyspieler
 Petr Nečas (* 1964), tschechischer Politiker, ehemaliger tschechischer Ministerpräsident

sowie von
 Jindra Nečasová Nardelli (* 1960), tschechische Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin